

Wydarzenia 
 Azja
 Bitwa pod Muye. Dynastia Zhou przejęła kraj z rąk dynastii Shang.

Zmarli 
 Di Xin, chiński władca

XI wiek p.n.e.